Sint-Columbakerk (Deerlijk), romaanse kerk in het Belgische Deerlijk.
 Sint-Columbakerk (Santa Coloma), (pre)romaanse kerk in het Andorrese Santa Coloma.